Jesse Ramsden (1735-1800), opticien anglais, notamment inventeur du sextant.
 Ramsden, cratère lunaire nommé en son honneur.
 (8001) Ramsden, astéroïde.
 , un navire de guerre américain.